Karis – variante del nome Charis

Geografia 
 Karis – città finlandese situata nella regione dell'Uusimaa

Persone 
 Alar Karis – politico e botanico estone, Presidente della Repubblica Estone 
 Vassili Karis – attore greco